

Петряєво — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Петряєво — село, Чишминський район, Башкортостан